Гімн Гернсі () — гімн коронного володіння британської корони Гернсі.

Гімн називається Sarnia Cherie і має два варіанти — англійською мовою та гернсійскому діалекті нормандської мови. Назву латиною можна перекласти як «Дорога Сарнія», за стародавнім найменуванню острова.

Слова гімну були написані Дж. Дейтоном 1911 року, трохи пізніше музику написав Д.Сантанджело.

Крім гімну Гернсі на офіційних заходах часто виконується і британський гімн «God Save the Queen».

Текст

Див. також 
 Герб Гернсі
 Прапор Гернсі

Посилання  
 Гімн Гернсі 

Гернсі
Гернсі